Moritz de Hesse, prince de Hesse, né le  à Francfort-sur-le-Main, Allemagne, est un membre de la Maison de Hesse-Cassel. Premier fils de Heinrich Donatus de Hesse, et de la comtesse Floria de Faber-Castell, il est l’héritier des droits dynastiques détenus par son père.

Biographie 
Moritz Ludwig Georg Wolf de Hesse, né le  à Francfort-sur-le-Main, est le premier fils du prince Heinrich Donatus de Hesse et de la comtesse Floria de Faber-Castell. Moritz a également une sœur jumelle, Pauline, et un frère cadet, August, né le .

Titulature 
  -  : Son Altesse royale le prince Moritz de Hesse (naissance) ;
 depuis le  : Son Altesse royale le prince Moritz de Hesse,  et de Hesse.

Quartiers de Moritz de Hesse

Références

Voir aussi 
  et Société Faber-Castell
 Prétendant au trône
 Monarchie finlandaise
 Grand-duché de Hesse (1806–1918)
 Électorat de Hesse (1803–1807 et 1813–1866)

Lien externe 
 https://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/hesse.html

Maison de Hesse
Naissance en mars 2007
Naissance à Francfort-sur-le-Main